Кубок УЕФА по мини-футболу 2005—2006 — 5-й розыгрыш кубка. Победу в нём одержал «Бумеранг Интервью», обыгравший по сумме двух матчей российское «Динамо» и ставший двукратным обладателем трофея.

Этапы розыгрыша 
 Предварительный раунд (10—13 сентября 2005)
 Первый отборочный раунд (8—28 октября 2005)
 Второй отборочный раунд (29 января — 1 февраля 2006)
 Полуфинальные матчи (8—25 марта)
 Финальные матчи (7 и 26 апреля 2006)

Предварительный раунд

Первый отборочный раунд

Группа 1

Группа 2 
 Хрудим, 10—13 октября 2005

Подробности матчей с участием «Динамо» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Второй отборочный раунд

Группа A 
 Лиссабон, 28 января — 1 февраля 2006

Группа B 
 Белград, 28 января — 1 февраля 2006
Подробности матчей с участием «Динамо» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Финальная часть

Полуфиналы

Первая пара 

«Бумеранг Интервью» победил по сумме двух матчей со счётом 11:4

Вторая пара 

«Динамо» победило по сумме двух матчей со счётом 8:2

Финал

Первый матч

Второй матч 

«Бумеранг Интервью» победил по сумме двух матчей со счётом 9:7

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2005—2006 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА по мини-футболу 2005—2006 на RSSSF

Кубок УЕФА по мини-футболу